

Integralne części wsi w Polsce 
 Popowce –  część wsi Czeczewo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo

Miejscowości na Ukrainie 
 Popowce (rejon barski) – wieś w obwodzie winnickim
 Popowce (rejon brodzki)
 Popowce (rejon krzemieniecki)
 Popowce (rejon starokonstantynowski)
 Popowce (rejon wołoczyski)
 Popowce (rejon zaleszczycki)

Miejscowości na Białorusi 
 Popowce – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim, w sielsowiecie Akciabr